La relation partie-tout peut faire référence à :
 la relation en terminologie et sémantique ;
 la relation en méréologie.